Ome puede referirse a:

Ome, una localidad de Italia.
Ome, una ciudad de Japón.
Ome, el segundo álbum de estudio de la banda multinacional Jenny and the Mexicats.